Гу́бка:
 Губки () — тип беспозвоночных животных.
 Губка — мягкое пористое изделие, преимущественно для мытья.
 Губка — деревня в Лихославльском районе Тверской области России.

Люди 
 Василий Иванович Губка — воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Гедеон (Губка) (род. 1962) — епископ Русской православной церкви, епископ Георгиевский и Прасковейский.

См. также 
 Губа (значения)
 Губкин (значения)
 Губка Боб Квадратные Штаны (значения)